La rosa de los vientos hace referencia a varios artículos:

Navegación
 Rosa de los vientos, mecanismo de navegación.

Literatura
 La rosa de los vientos, revista literaria.
 La rosa de los vientos, novela de Paula Bombara.
 La rosa de los vientos, novela de Concha Espina.
 La rosa de los vientos, novela de Ursula K. Le Guin.
 La rosa de los vientos, novela de Gonzalo Torrente Ballester.

Música
 La rosa de los vientos, álbum de Inti-Illimani.
 «La rosa de los vientos», canción de Mägo de Oz.
 «La rosa de los vientos», canción de Makiza.
 «Rosa de los vientos», canción de Los Burros.
 «La rosa de los vientos», álbum de Rubén Blades.

Cine

 La rosa de los vientos, largometraje de ficción de Patricio Guzmán.

Radio y televisión
 La rosa de los vientos, programa de radio de Onda Cero.
 La rosa de los vientos, telenovela colombiana.